Comité olympique coréen peut désigner :
 le Comité national olympique nord-coréen ;
 le Comité national olympique sud-coréen.